Odenwald steht für: 

 Odenwald, ein Mittelgebirge in Hessen, Bayern und Baden-Württemberg
 Odenwald (Schiff, 1923), ein Motorfrachtschiff der Hapag, das im Zweiten Weltkrieg als Blockadebrecher von der US Navy gekapert wurde
 (10948) Odenwald, Asteroid des Hauptgürtels
 Odenwald (A 1436), ein ehemaliger Munitionstransporter der Westerwald-Klasse der Deutschen Marine
 Odenwald-Früchte GmbH, ein Konzern der Lebensmittelindustrie und Hersteller von Obstkonserven und Marmelade, Tochterunternehmen der französischen Andros
 Odenwald (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Rhein-Neckar-Kreis in Baden-Württemberg

Odenwald ist der Familienname folgender Personen: 
 Andreas Odenwald (1854–1941), badischer Fabrikant und Politiker
 Anna Odenwald (1901–1991), deutsche Krankenschwester
 Josef Odenwald (1758–1816), badischer Jurist und Amtsvorstand
 Joseph Odenwald (1788–1859), deutscher Lehrer und Politiker
 Michael Odenwald (* 1958), deutscher Jurist und beamteter Staatssekretär
 Michael Odenwald (Journalist) (1949–2021), deutscher Journalist
 Ralf-Rainer Odenwald (1950), deutscher Maler und Goldschmied
 Robert Theodor Odenwald (1838–1899), deutscher Musikpädagoge und Chorleiter
 Theodor Odenwald (1889–1970), deutscher Theologe und Hochschullehrer